Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement () est le ministre responsable au sein du gouvernement fédéral canadien des services internes et de la supervision du processus d’approvisionnement.

Liste 
Le tableau suivant présente la liste des titulaires ayant occupé la fonction de ministre des Services publics et de l'Approvisionnement ou, avant 2015, de ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Notes et références 

Ministre du gouvernement fédéral canadien